Жосан — молдавская фамилия.

Фамилия Жосан относится к распространенному типу молдавских фамилий, восходя к молдавскому слову josean — «житель нижней Молдавии».

Известные носители 
 Жосан, Анатолий Николаевич (род. 1959) — украинский футбольный судья национальной категории.
 Жосан, Николай Иванович (1918—1993) — герой Второй мировой войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Жосан, Николай Михайлович (род. 1983) — молдавский футболист, полузащитник сборной Молдавии.